Miecznikowate – grupa owadów prostoskrzydłych
 Miecznikowate – rodzina morskich ryb z rzędu Perciformes